Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 1993, JVM i ishockey 1993, var den 17:e upplagan av Juniorvärldsmästerskapet i ishockey som arrangerades av International Ice Hockey Federation.

Mästerskapet avgjordes i tre divisioner som A-, B- och C-JVM. Dessa divisioner spelades som tre separata turneringar:

A-JVM spelades med huvudort Gävle (med matcher på flera andra orter), Sverige, 26 december 1992 – 4 januari 1993.
B-JVM i Lillehammer och Hamar, Norge, 27 december 1992 – 5 januari 1993.
C-JVM i Odense och Esbjerg, Danmark, 30 december 1992 – 5 januari 1993.

Slutresultat

Speciellt JVM 

Detta års JVM var speciellt på flera sätt. Dels på grund av att Tjeckoslovakien upphörde att existera som land på nyårsafton 1992 och istället delades upp i de självständiga staterna Tjeckien och Slovakien. Laget höll dock ihop genom hela turneringen även om IIHF:s flagga hissades då man vunnit en match. Även ett annat lag, fjolårsvinnarna Oberoende staters samvälde, hade (dock innan turneringen börjat) övergått i en ny stat, Ryssland, under vilkens fana man nu för första gången deltog i ett JVM.

Det här var också ett år då man från svenskt håll hade stora förhoppningar. Med de båda superstjärnorna Peter Forsberg och Markus Näslund i laget, kompletterade av lagkompisen från Modo, Niklas Sundström, trodde många att det första JVM-guldet på 12 år skulle bärgas. Spelmässigt såg det bra ut då Modo-kedjan levererade mål och assists på löpande band, sammanlagt 69 poäng, och Peter Forsberg satte ett alla tiders poängrekord i JVM-sammanhang med 31 poäng på 7 matcher. 

Poängmakandet hjälpte dock föga då man i den enda match man inte fick förlora gjorde just det: 4–5 mot Kanada innebar att Sverige "bara" blev tvåa i den raka tabell efter vilken JVM spelades, efter just Kanada. Tjeckiska Republiken/Slovakiska Republiken (som laget kallades under turneringens slutomgångar) tog bronset efter att ha slagit vinnaren Kanada i sin sista match.

A-JVM

Spelordning 
Turneringen avgjordes genom att lagen spelade en serie där alla lagen mötte alla. Det lag som efter sju omgångar placerade sig på första plats i tabellen utropades till juniorvärldsmästare i ishockey. Alla lag spelade sju matcher, där vinst gav två poäng, oavgjord en poäng och där inbördes möte gällde innan man delade på lag genom målskillnad i tabellen.

Matcherna spelades i Gävle, Falun, Uppsala, Hofors, Bollnäs, Skutskär och Hudiksvall i Sverige, 26 december 1992 – 4 januari 1993

Tabell

Matcher

Skytteliga

Utnämningar

All star-lag 

 Målvakt:  Manny Legacé
 Backar:  Brent Tully,  Kenny Jönsson
 Forwards:  Paul Kariya,  Markus Näslund,  Peter Forsberg

Spelartrupper

Målvakter: Petter Rönnqvist, Johan Månsson
 Backar: Edvin Frylén, Niclas Hävelid, Johan Tornberg, Hans Jonsson, Kenny Jönsson, Daniel Glimmenvall, Mikael Magnusson.
 Forwards: Andreas Johansson, Mats Lindgren, Andreas Salomonsson, Niklas Sundblad, Magnus Wernblom, Reine Rauhala, Peter Forsberg, Markus Näslund, Mikael Håkanson, Clas Eriksson, Roger Rosén, Fredrik Lindquist, Niklas Sundström

B-JVM

Spelform 
Turneringen avgjordes genom att lagen spelade en serie där alla lagen mötte alla. Det lag som efter sju omgångar placerade sig på första plats i tabellen flyttades upp till nästa års A-JVM. Alla lag spelade sju matcher, där vinst gav två poäng, oavgjord en poäng och där inbördes möte gällde innan man delade på lag genom målskillnad i tabellen.

Matcherna spelades i Lillehammer och Hamar, Norge 27 december 1992 – 5 januari 1993 och vanns av Schweiz, som flyttades upp i Grupp A inför kommande JVM.

Resultat

C-JVM

Kvalificeringsomgång 
Den 10–13 november 1992 spelades två kvalifikationsgrupper där vinnarna möttes för att avgöra vilket som blev det åttonde laget att deltaga vid CJVM.

Grupp 1 spelades i Riga, Lettland

Grupp 1

Grupp 2
Grupp 2 spelades i Minsk, Vitryssland

Kval-final

C-Huvudturnering

Spelform 
De åtta lagen delades upp i två pooler, A och B. Efter spelade 3 matcher och två tabeller mötte varje sin respektive motsvarighet, tabellmässigt sett, från den andra gruppen. Detta innebar till exempel att de båda tabellettorna Ukraina och Danmark möttes i match om en plats i nästa års B-JVM.

Matcherna spelades i Odense och Esbjerg, Danmark, 30 december 1992 – 5 januari 1993 och vanns av Ukraina som därmed flyttades upp i nästa års B-JVM.

Grupp A

Grupp B

Slutomgång

Spel om 7:e plats

Spel om 5:e plats

Spel om 3:e plats

Final

Slutresultat 
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="350px"
! colspan="2"|JVM 1993 - Grupp C
|-bgcolor="ccffcc"
| 1
| align="left"|
|-
| 2
| align="left"|
|-
| 3
| align="left"|
|-
| 4
| align="left"|
|-
| 5
| align="left"|
|-
| 6
| align="left"|
|-
| 7
| align="left"|
|-bgcolor="#ffccff"
| 8
| align="left"|
|}

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Intervju med Peter Forsberg och Markus Näslund inför turneringen i SVT:s öppna arkiv

1992 i Danmark
1992 i Lettland
1992 i Norge
Sport i Sverige 1992
1992 i Vitryssland
1993 i Danmark
1993 i Norge
Sport i Sverige 1993
Internationella ishockeytävlingar i Lettland
Internationella ishockeytävlingar i Norge
Internationella ishockeytävlingar i Sverige
Internationella ishockeytävlingar i Belarus
Ishockeysäsongen 1992/1993
1993
Internationella ishockeytävlingar i Danmark
Sport i Esbjerg
Sportevenemang i Gävle
Sport i Hamar
Sport i Lillehammer
Sportevenemang i Minsk
Sport i Odense
Sportevenemang i Riga
Sportevenemang i Hudiksvall
Sportevenemang i Falun
Sport i Hofors
Sport i Bollnäs
Sport i Skutskär
Sportevenemang i Uppsala
Riga under 1900-talet